Here & Now ()

 Here & Now — музыкальный альбом выпущенный канадской группой Nickelback в 2011 году.
 Here & Now — британская рок-группа, образовавшаяся весной 1974 года.
 Here & Now — сингл британской группы Client, выпущенный в 2003 году.
 Here & Now — ключевое философское понятие дзэн.